El término FSA puede referirse a:

 Federación Socialista Asturiana, federación del PSOE en el Principado de Asturias.
 Financial Services Authority, entidad reguladora de los servicios financieros en el Reino Unido.
 Food Standards Agency, agencia independiente del gobierno del Reino Unido que se encarga de velar por la salud e higiene de los consumidores con respecto a los alimentos.
 Full Speed Ahead, compañía fabricante de material deportivo.